Assling (Tirol), gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Aßling, gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Jesenice (Gorenjska) (Duits:Aßling), een stad in Slovenië